BQN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Rafael Hernández, Aguadilla, Porto Rico